Aqualung steht für:
 Atemregler, ein Tauchgerät
 Aqualung (Album), Album der Gruppe Jethro Tull
 Aqualung (Musiker), Künstlername des britischen Sängers Matt Hales
 Aqualung International, Hersteller von Tauchausrüstung